Ródope puede referirse a:

 Ródope, una de las unidades periféricas de Grecia.
 En la mitología griega, Ródope era la esposa de Hemo y reina de Tracia.
 Las Ródope son unas montañas situadas entre Grecia y Bulgaria.
 (166) Rhodope, un asteroide del cinturón de asteroides.
 La provincia romana de Ródope.
 Ródope  o Rhodopis, esclava griega que fue cortejada al estilo de la cenicienta por el Faraón.
Rhodopis, un género de planta de flores con seis especies perteneciente a la familia Fabaceae.